Zgornji Slemen je ime več naselij v Sloveniji:

 Zgornji Slemen, Maribor
 Zgornji Slemen, Selnica ob Dravi

naselja v Sloveniji